Giorgio Perlasca, commerciante italiano che nel 1944 in Ungheria salvò dalla deportazione migliaia di ebrei
Giacomo Perlasca, partigiano bresciano fucilato dai nazi-fascisti nel 1944
Perlasca. Un eroe italiano, miniserie televisiva sulle vicende di Giorgio Perlasca